Matabelekrieg ist die Bezeichnung für zwei Konflikte im südlichen Afrika:

 Erster Matabelekrieg (1893)
 Zweiter Matabelekrieg (1896/97)